

Geografia

Australia 
 Montrose – sobborgo di Melbourne
 Montrose – sobborgo di Hobart, Tasmania

Canada 
 Montrose – villaggio della Columbia Britannica
 Montrose – sobborgo di Edmonton

Regno Unito 
 Montrose – città dell'Angus, Scozia

Stati Uniti d'America 
 Montrose – comunità della Contea di Baldwin, Alabama
 Montrose – città della Contea di Ashley, Arkansas
 La Crescenta-Montrose – census-designated place della Contea di Los Angeles, California
 Montrose – capoluogo della Contea di Montrose, Colorado
 Montrose – città della Contea di McCook, Dakota del Sud
 Montrose – città della Contea di Laurens, Georgia
 Montrose – villaggio della Contea di Effingham, Illinois
 Montrose – città della Contea di Lee, Iowa
 Montrose – zona rurale della Contea di Jewell, Kansas
 Montrose – città della Contea di Genesee, Michigan
 Montrose – città della Contea di Wright, Minnesota
 Montrose – città della Contea di Jasper, Mississippi
 Montrose – città della Contea di Henry, Missouri
 Montrose – census-designated place della Contea di Westchester, New York
 Montrose-Ghent – census-designated place della Contea di Summit, Ohio
 Montrose – capoluogo della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Montrose – quartiere di Houston, Texas
 Montrose – CDP della Contea di Henrico, Virginia
 Montrose – città della Contea di Randolph, Virginia Occidentale
 Montrose – città della Contea di Dane, Wisconsin

Sudafrica 
 Montrose – località nel Distretto di Sekhukhune

Musica 
 Montrose – gruppo musicale rock statunitense
 Montrose – album del gruppo omonimo del 1973